Ла Кринолина има више значења:

 Ла Кринолина (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кринолина (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику